Ein Geometer ist:

 ein Experte im Vermessungswesen; siehe Geodät.
 ein Mathematiker, der sich mit Geometrie beschäftigt.

Siehe auch